H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum
Sint-Simon en Judaskerk in Deudesfeld
Sint-Simon en Judaskerk in Gentbrugge
Sint-Simon en Judaskerk in Praag
Sint-Simon en Judaskerk in Tilligte